Struckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Struckmann (1833–1898), deutscher Amtsrat sowie Hobbygeologe und -paläontologe
 Falk Struckmann (* 1958), deutscher Opernsänger (Bassbariton)
 Fritz Meyer-Struckmann (1908–1984), deutscher Bankier und Jurist
 Gustav Struckmann (1837–1919), deutscher Politiker
 Gustav Wilhelm Struckmann (1796–1840), deutscher Jurist und Autor
 Heinrich Struckmann (1870–1906), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Hermann Struckmann (1839–1922), deutscher Jurist
 Johannes Struckmann (1829–1899), Jurist und Reichstagsabgeordneter
 Michael Struckmann (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Ubbo-Emmius Struckmann (1908–1944), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Dr. Meyer-Struckmann-Wissenschaftspreis